Анискино () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321484003. Население по переписи 2001 г. составляет 176 (83/93 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Анискино находится на водоразделе рек Плотва и Ковинка, примыкает к селу Водяное.
Рядом с селом находятся урочище Анищенский Лес (дуб), балки Ивкин Яр и Аниськин Яр, Печки, по которым протекают пересыхающие ручьи.

Происхождение названия 
В некоторых документах село называют Аниськин.

История 
 1750 — дата основания.
 До 17 июля 2020 года село входило в Ольховатский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свинотоварная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района